Александр Долинин:
 Долинин, Александр Алексеевич (Искоз-Долинин; род. 1947) — советский и американский литературовед, пушкинист, переводчик, педагог, брат Д. А. Долинина.
 Долинин, Александр Васильевич (1938—2017) — советский и российский машиностроитель, директор завода, лауреат Государственной премии СССР (1988).